Takács János (Vác, 1972. február 5.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
Az aktív labdarúgást lakóhelyének NB. III-as csapatában 14 éven keresztül folyamatosan játszotta.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1998-ban tette le Níregyházán. 2005-ben lett országos kerettag, az NB II játékvezetője. 2008 őszén minősítették NB I-es bírónak. NB I-es debütáláson asszisztensei: a nyíregyházi L. Tóth Lajos és a békéscsabai Medovarszki János, a nyíregyházi Bendik Gábor a negyedik, a tartalék-játékvezető pozícióból segítette munkáját. NB I-es mérkőzéseinek száma: 46.

2013. január 1-től visszasorolták NB. II-es keretbe. Az aktív játékvezető pályafutásától 2021. decemberében vonult vissza. Az MLSZ munkájára továbbiakban VAR (videóbíró) operátorként számít.

Szakmai sikerek 
A Szabolcs-Szatmár-Berreg megyei JB az Év utánpótlás játékvezetője címmel 2003-ban, az Év játékvezetője elismeréssel 2004-ben és 2008-ban tüntette ki.

Jegyzetek

Források 

Takács János . focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 6.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők